Jeziora Wielkie (plaats), plaats in Polen
 Jeziora Wielkie (gemeente), gemeente in Polen